

Sigle 
 GEA – acronimo che nella Guardia di Finanza indica il gruppo di esplorazione aeromarittima
 Global Engineering Alliance – GEA Group, società ingegneristica tedesca
 Grande escursione appenninica – itinerario escursionistico dell'Appennino settentrionale 
 Gustaf Ericssons Automobilfabrik – casa automobilistica svedese
 GEA – acronimo che nell'Aeronautica Militare indica il gruppo efficienza aeromobili

Codici 
 GEA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Magenta di Numea (Nuova Caledonia)
 gea – codice ISO 639-3 della lingua geruma

Fumetti 
 Gea – fumetto di Luca Enoch

Mitologia 
 Gea – dea della Terra nella mitologia greca

Personaggi 
 Gea – protagonista dell'omonimo fumetto di Luca Enoch
 Gea – divinità immaginaria dei fumetti della Marvel Comics
 Gea – personaggio della Trilogia di Gea di John Varley

Sport 
 Gea World – società di procuratori sportivi

Zoologia 
 Gea – genere di ragni della famiglia Araneidae